Balticum bezeichnet:

 Sphagnum balticum, Torfmoos der Sektion Cuspidata aus der Abteilung der Laubmoose (Bryophyta)
 Colloquium Balticum, Zusammenschluss nordeuropäischer Altertumswissenschaftler, die den östlichen Ostseeraum erforschen
 Balticum TV, Fernsehen und Medienunternehmen in Litauen
Siehe auch:
 Baltic
 Baltikum